A Rainy Day – cortometraggio del 1913 diretto da Dell Henderson
A Rainy Day – cortometraggio del 1919 prodotto dalla Briggs Pictures
A Rainy Day – film TV del 1944 diretto da Leo Garcia
A Rainy Day – film del 2013 diretto da Andrej Certov